Qinjian steht für:

 Bambustäfelchen (秦简) aus der chinesischen Qin-Zeit, siehe Shuihudi;
 das Dorf Qinjian (勤俭村) der Nationalitätengemeinde Youyi im Kreis Fuyu der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qinjian (Youyi).